Skovby Sogn henviser til flere artikler:
 Skovby Sogn (Skanderborg Kommune) – et sogn i Skanderborg Kommune (tidligere Galten Kommune) og i Gjern-Galten-Hørning Provsti
 Skovby Sogn (Nordfyns Kommune) – et sogn i Nordfyns Kommune (tidligere Bogense Kommune) og i Bogense Provsti